

Biografia

Gianna Vancini è nata a Ferrara e si è laureata a Bologna in Lingue e Letterature Straniere. Ha scritto numerosi saggi dedicati agli Estensi e in particolare all'unico santo di questa nobile famiglia, San Contardo d'Este. Inoltre ha pubblicato monografie su temi diversi, libri di poesie e romanzi.

Ha contribuito con la sua attività a mantenere alto il livello culturale della città di Ferrara, dove era presidente del Gruppo scrittori ferraresi.

Grazie a lei il gruppo ha dato vita, in seguito, alla rivista Un Po Di Versi, che ha permesso a molti giovani scrittori ferraresi di farsi conoscere iniziando a pubblicare i loro lavori sulle sue pagine.

Gianna Vancini è mancata all'età di 75 anni, il 19 maggio 2016, all'arcispedale Sant'Anna di Ferrara, a Ferrara.

Onorificenze 
 

 Cittadina onoraria di Broni in provincia di Pavia.

Opere 
Opere dedicate a Contardo d'Este:
 
 
 
 
Altre opere:

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Contardo d'Este
 Broni

Collegamenti esterni